«Always on My Mind» () — песня в стиле кантри, написанная в конце 1971 года Джонни Кристофером, Марком Джеймсом и Уэйном Карсоном. Впервые её выпустила 28 марта 1972 года Гвен МакКрей (как "You Were Always on My Mind" - «Ты всегда был в моих мыслях»), позднее в 1972 году она была перезаписана Брендой Ли, а также Элвисом Пресли. Впоследствии песня также стала популярной в исполнении Вилли Нельсона (1982). В 1987 году свою версию записала британская поп-группа Pet Shop Boys в рамках мероприятий MTV, посвящённых десятилетию со дня смерти Пресли. В 2000 году Карел Готт записал немецкую версию песни под названием «Du Bist Alles Was Ich Will», вошедшую в альбом «Für immer jung». В 2012 году он исполнил версию на чешском языке — «S tebou vždycky přijde máj».

Версия Элвиса Пресли 
Пресли записал песню 29 марта 1972 года в голливудской студии, во время съёмок документального фильма «Элвис на гастролях». Песня вышла на обратной стороне сингла «Separate Ways» в ноябре 1972 года и заняла 16-е место в хит-параде категории «кантри» журнала «Билборд». В Великобритании песня была выпущена на заглавной стороне сингла и достигла 9-го места в хит-параде. Несмотря на относительный успех песни, Пресли не включал её в свои концертные программы.

В 2016 году в рамках альбома The Wonder of You была выпущена оркестровая версия песни.

Версия Pet Shop Boys

Обзор 
В 1987 году на шоу MTV «Love Me Tender», посвящённом десятилетию со дня смерти Элвиса Пресли, Pet Shop Boys выступили с песней «Always On My Mind», изначально записанной Пресли в 1972 году. Их выступление было очень успешным, что побудило дуэт выпустить песню синглом. В ноябре 1987 года это было сделано, а через две недели сингл достиг 1-го места в британском хит-параде, на вершине которого он продержался 4 недели. В американском хит-параде сингл достиг 4-го места, стал пятым и последним синглом Pet Shop Boys, попавшим в его верхнюю десятку.

В 2004 году газета «The Daily Telegraph» опубликовала список 50 величайших кавер-версий за всю историю. «Always on My Mind» в исполнении Pet Shop Boys занимает в этом списке вторую строчку.

В 2014 году английская группа The Irrepressibles включила в альбом Nude: Landscapes кавер-версию песни «Always on My Mind» под аккомпанемент фортепиано и скрипки.

Список композиций

7" Parlophone / R 6171 (UK) 
 «Always on My Mind» (3:56)
 «Do I Have To?» (5:14)

12" Parlophone / 12R 6171 (UK) 
 «Always on My Mind» (Extended Dance Mix) (8:10)
 «Do I Have To?» (5:14)
 «Always on My Mind» (3:56)

 с аналогичным трек-листом на CD (CDR 6171)

12" Parlophone / 20 2321 6 (UK) 
 «Always on My Mind» (Remix) (5:55)
 «Do I Have To?» (5:14)
 «Always on My Mind» (Dub) (2:03)

Высшие позиции в хит-парадах

Примечания

Источники 
 Дискография Pet Shop Boys

Песни Pet Shop Boys
Синглы Pet Shop Boys
Песни Элвиса Пресли
Синглы Элвиса Пресли
Песни 1972 года
Синглы 1972 года
Синглы 1982 года
Синглы Columbia Records
Синглы, возглавлявшие European Hot 100 Singles
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM
Премия «Грэмми» за лучшую песню года
Кантри-баллады
Песни Хулио Иглесиаса
Баллады 1970-х годов